Aek Gambir (Lumut)
Aek Gambir (Padang Bolak)